Jméno a příjmení Michal Novák má více známých nositelů:

 Michal Novák (hokejbalista) (* 1999) - český hokejbalista
 Michal Novák (lyžař) (* 1996) – český lyžař
 Michal Novák (zápasník) (* 1989) – český zápasník – klasik